Томас Мустер (;  1967) — австрійський тенісист, у минулому перша ракетка світу, відомий як «король ґрунтових кортів».

Томас Мустер домінував у турнірах на ґрунтових кортах у середині 1990-х. Він виграв Відкритий чемпіонат Франції у 1995. Того року Томас переміг у 40-ка матчах на ґрунтових кортах поспіль, а загалом його різниця виграшів і програшів на ґрунті в 1995 році була 65-2. У 1996 році це співвідношення було 46-3. У лютому 1996 Мустер піднявся на першу сходинку в рейтингу ATP. Загалом він залишався першим упродовж 6 тижнів.

У кубку Девіса програв тільки один матч в одиночному розряді — Горанові Іванішевичу, вигравши при цьому 29 ігор.

Посилання 
 Досьє на сайті ATP 

Австрійські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1984
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможці турнірів Великого шлему в одиночному розряді